

Istruzione 

 Esame di riparazione – nel sistema scolastico italiano, esame volto a risanare l'insufficienza ricevuta in una materia scolastica alla fine dell'anno scolastico
 Esame di maturità – esame conclusivo del ciclo di studi dell'istruzione secondaria 
Esame di maturità in Italia
 Esame universitario – prova che solitamente si sostiene al termine di ogni insegnamento di un corso di laurea
Esame di abilitazione – esame che permette il libero esercizio di alcune professioni

Medicina 
 Esame obiettivo – esame utilizzato nella fase analitica del processo diagnostico
Esame di laboratorio – esame effettuato attraverso lo studio di materiale biologico in un laboratorio di analisi
 Esame delle urine – insieme di esami di laboratorio che analizza le caratteristiche chimiche e fisiche delle urine e del relativo sedimento
 Esame primario – manovra del primo soccorso

Diritto 
 Esame delle parti – consiste nella dichiarazione resa da una persona in qualità di parte processuale

Altro 

 Esame di coscienza
 Esame organolettico

Pagine correlate 

Esame di Stato

Altri progetti